Чемпионат СССР 1961 года в зонах УССР класса «Б» проходил в два этапа: на первом этапе в двух зонах были распределены пары участников стыковых матчей; на втором этапе клубы разыграли окончательные места в турнирной таблице.

Зональный этап

1 зона УССР

2 зона УССР

Стыковые матчи 

Чемпионат СССР по футболу 1961